Die Saison 2014/15 war die siebte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga.

Die Liga startete mit 28 Mannschaften in die Saison. Diese stammten aus Kasachstan, Kroatien, Lettland, Russland, der Slowakei, Finnland und Belarus. Mit dem neu gegründeten russischen Team HK Sotschi, dem finnischen Team Jokerit Helsinki und Rückkehrer HK Lada Toljatti bildeten 28 Mannschaften aus sieben Staaten das Teilnehmerfeld der Liga, nachdem sich der HC Lev Prag, der HK Spartak Moskau und der HK Donbass Donezk aus unterschiedlichen Gründen aus der Liga zurückgezogen hatten.

Die Spielzeit startete am 3. September 2014 mit dem Spiel um den Lokomotive-Pokal, den der HK Metallurg Magnitogorsk gewann.

Modus 
In der regulären Saison sind die Teams in zwei Konferenzen vier Divisionen zu je sieben Mannschaften unterteilt sind. Jede Mannschaft muss dabei insgesamt 60 Spiele bestreiten (im Gegensatz zu 54 Spielen im Vorjahr):
 24 Spiele gegen die anderen sechs Teams der Division (je zwei Heim- und Auswärtsspiele)
 14 Spiele (jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel) gegen die Teams der anderen Division der Konferenz
 14 Spiele gegen die Teams der anderen Konferenz (dabei jeweils 7 Heim- und 7 Auswärtsspiele)
 jeweils 4 weitere Spiele gegen Teams der eigenen Konferenz und der anderen Konferenz unter Berücksichtigung von regionalen und logistischen Aspekten.
Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft drei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft lediglich zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-offrunden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 

Die Zusammensetzung der Liga änderte sich im Vergleich zum Vorjahr:

 Das neu gegründete russische Team HK Sotschi, das den Bolschoi-Eispalast als Spielstätte nutzt, wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Das finnische Team Jokerit Helsinki, das im Besitz russischer Unternehmer ist, aus der Liiga wurde ebenfalls als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der HK Lada Toljatti, der schon von 2008 bis 2010 in der KHL vertreten war, wurde mit seiner neuen Spielstätte Lada-Arena, die die KHL-Regularien erfüllt, wieder in die Liga aufgenommen.
 Der HK Spartak Moskau verließ die Liga aus finanziellen Gründen.
 Der HC Lev Prag, der im Frühjahr 2014 noch im Playoff-Finale gestanden hatte, verließ die Liga nach dem Verlust eines Hauptsponsors ebenfalls aus finanziellen Gründen.
 Aufgrund der Krise in der Ukraine 2014 setzte der HK Donbass Donezk vom Spielbetrieb aus und stellte seinen Spielerkader und Trainerstab für ein Jahr frei.
 Aufgrund der jeweils drei Neuaufnahmen und Abgänge wechselten einige Teams die Division respektive Konferenz.

Zudem wurden einige Regeländerungen und ein neuer Modus (siehe oben) in der Hauptrunde beschlossen. Weiterhin pausiert die KHL nicht mehr während der von der IIHF vorgesehenen Nationalmannschaftspausen. Spieler mit belarussischer Staatsbürgerschaft zählen fortan in der KHL nicht mehr als Ausländer, von denen russische Teams weiterhin maximal fünf einsetzen dürfen. Teams mit Standorten außerhalb von Russland sind weiter nicht reglementiert bezüglich der Anzahl von Ausländern im Team. Ab 2016 plant die KHL jedoch strengere Bestimmungen für Kontingentspieler.

Um die große Anzahl von Spielertransfers von Teams, die die Playoffs verpassen, einzudämmen, zieht die KHL das Ende der Transferperiode auf den 25. Dezember 2014 vor.

Die parallel zu den Play-offs vorgesehene Austragung des Nadeschda-Pokals wurde für die Saison 2014/15 aus ökonomischen Gründen gestrichen.

Hauptrunde

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Conference;       = Playoff-Qualifikation,       = Diwisionssieger,       = Hauptrundenerster

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen,  GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Playoffs

Konferenz-Viertelfinale

Ost-Konferenz

(O1) Ak Bars Kasan – (O8) Awtomobilist Jekaterinburg

(O2) HK Sibir Nowosibirsk – (O7) HK Traktor Tscheljabinsk

(O3) HK Metallurg Magnitogorsk – (O6) Salawat Julajew Ufa

(O4) HK Awangard Omsk – (O5) Barys Astana

West-Konferenz

(W1) HK ZSKA Moskau – (W8) HK Sotschi

(W2) SKA Sankt Petersburg – (W7) Torpedo Nischni Nowgorod

(W3) HK Dynamo Moskau – (W6) Lokomotive Jaroslawl

(W4) Jokerit Helsinki – (W5) HK Dinamo Minsk

Konferenz-Halbfinale

Ost-Konferenz

(O1) Ak Bars Kasan – (O4) HK Awangard Omsk

(O2) HK Sibir Nowosibirsk – (O3) HK Metallurg Magnitogorsk

West-Konferenz

(W1) HK ZSKA Moskau – (W4) Jokerit Helsinki

(W2) SKA Sankt Petersburg – (W3) HK Dynamo Moskau

Konferenz-Finale

Ost-Konferenz 
(O1) Ak Bars Kasan – (O2) HK Sibir Nowosibirsk

West-Konferenz 
 (W1) HK ZSKA Moskau – (W2) SKA Sankt Petersburg

Gagarin-Pokal-Finale 
(O1) Ak Bars Kasan – (W2) SKA Sankt Petersburg

Gagarin-Pokal-Sieger

Auszeichnungen 
Folgende Auszeichnungen wurden im Rahmen der KHL-Awards im Mai 2015 vergeben:

 All-Star-Team

 Spieler des Monats

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2014/15